Александр Чеботарёв:
 Чеботарёв, Александр Александрович (1928—1994) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Чеботарёв, Александр Иванович (1912—?) — советский гидролог, доктор технических наук (1963), профессор.
 Чеботарёв, Александр Петрович (1790-е — ?) — русский архитектор, сыгравший заметную роль в зодчестве Нижнего Тагила.
 Чеботарёв, Александр Семёнович (род. 1955) — советский и российский военный и учёный, доктор технических наук.
 Чеботарёв, Александр Степанович (1881—1969) — советский геодезист, профессор (1921), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947).